Шко́льников () — фамилия. Известные носители:
 Школьников, Алексей Михайлович (1914—2003) — первый секретарь Тамбовского, Воронежского, Волгоградского обкомов КПСС.
 Школьников, Борис Алексеевич (1952—2013) — президент Национальной рекламной ассоциации России, сын А. М. Школьникова.
 Школьников, Виктор Сергеевич (? — ?) — советский инженер, специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии (1952).
 Школьников, Георгий Николаевич (1903—1968) — Герой Социалистического Труда.
 
 Школьников, Исаак Бенцианович (1912—1964) — советский гидрограф, участник арктических зимовок и экспедиций.
 Школьников, Лев Григорьевич (1900—1994) — советский хирург, травматолог, профессор, лауреат премии имени Н. И. Пирогова.
 Школьников, Николай Иосифович (1928—1970) — советский инженер-электромеханик, лауреат Государственной премии СССР.



См. также 
 Школьник
 Школа (значения)